Zala, un comitat de Hongrie et Zala, ancien comitat du Royaume de Hongrie.
 Zala, une région viticole située dans ce comitat.
 Zala, une commune hongroise du comitat de Somogy.
 Zala, une rivière hongroise.
 Zala, un wereda de la région des nations, nationalités et peuples du Sud en Éthiopie.